Зы́бин — русская фамилия.

Известные носители фамилии:

 Зыбины — дворянский род.

 
 
 Зыбин, Ефим Сергеевич (1894—1946) — советский военачальник, генерал-майор.
 Зыбин, Иван Фёдорович (1925—1997) — Герой Советского Союза.
 Зыбин, Ипполит Сергеевич (1836-1895) — действительный статский советник, предводитель дворянства Нижегородской губернии.
 Зыбин, Ипполит Сергеевич (1891—1942) — капитан лейб-гвардии Преображенского полка, участник Белого движения на Юге России.
 Зыбин, Кирилл Петрович (род. 1958) — российский физик-теоретик.
 Зыбин, Пётр Митрофанович (1857—1918) — российский архитектор и педагог, представитель модерна.
 Зыбин, Семён Петрович (1894—1941) — советский военачальник, комбриг.
 
 Зыбин, Станислав Фёдорович (1941—2013) — советский и российский юрист, политический, государственный и общественный деятель.

Зыбина

Топоним 
 Зыбин — село в Малинском районе Житомирской области Украины.